Arue ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Arue (Französisch-Polynesien) auf Tahiti
 Arue (Landes) in der Region Nouvelle-Aquitaine